Saucken-Julienfelde ist der Familienname folgender Personen:
 August von Saucken-Julienfelde (1798–1873), Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses und Landwirt
 Konstanz von Saucken-Julienfelde (1826–1891), Reichstagsabgeordneter und Gutsbesitzer